Cantonul Cazaubon este un canton din arondismentul Condom, departamentul Gers, regiunea Midi-Pyrénées, Franța.

Comune 

|-
| Ayzieu || align="right" | 147 || align="right" | 32800 || align="right" | 32025
|-
| Campagne-d'Armagnac || align="right" | 167 || align="right" | 32800 || align="right" | 32073
|-
| Castex-d'Armagnac || align="right" | 111 || align="right" | 32240 || align="right" | 32087
|-
| Cazaubon || align="right" | 1 545 || align="right" | 32150 || align="right" | 32096
|-
| Estang || align="right" | 643 || align="right" | 32240 || align="right" | 32127
|-
| Lannemaignan || align="right" | 104 || align="right" | 32240 || align="right" | 32189
|-
| Larée || align="right" | 234 || align="right" | 32150 || align="right" | 32193
|-
| Lias-d'Armagnac || align="right" | 183 || align="right" | 32240 || align="right" | 32211
|-
| Marguestau || align="right" | 59 || align="right" | 32150 || align="right" | 32236
|-
| Mauléon-d'Armagnac || align="right" | 306 || align="right" | 32240 || align="right" | 32243
|-
| Maupas || align="right" | 212 || align="right" | 32240 || align="right" | 32246
|-
| Monclar || align="right" | 129 || align="right" | 32150 || align="right" | 32264
|-
| Panjas || align="right" | 398 || align="right" | 32110 || align="right" | 32305
|-
| Réans || align="right" | 257 || align="right" | 32800 || align="right" | 32340
|}
 
 

Cantoane în Gers